Dit is een lijst van planetoïden 15701-15800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (15701) - || 1987 RG1|| 13 september 1987 || H. Debehogne
|-
| (15702) Olegkotov || 1987 RN3|| 2 september 1987 || L. I. Chernykh
|-
| (15703) Yrjölä || 1987 SU1|| 21 september 1987 || E. Bowell
|-
| (15704) - || 1987 SE7|| 20 september 1987 || J. Alu, E. F. Helin
|-
| (15705) Hautot || 1988 AH5|| 14 januari 1988 || H. Debehogne
|-
| (15706) - || 1988 CE2|| 11 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (15707) - || 1988 RN4|| 1 september 1988 || H. Debehogne
|-
| (15708) - || 1988 RB12|| 14 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (15709) - || 1988 XH1|| 7 december 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (15710) Böcklin || 1989 AV6|| 11 januari 1989 || F. Börngen
|-
| (15711) - || 1989 GZ1|| 3 april 1989 || E. W. Elst
|-
| (15712) - || 1989 RN2|| 1 september 1989 || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
|-
| (15713) - || 1989 SM4|| 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (15714) - || 1989 TL15|| 3 oktober 1989 || H. Debehogne
|-
| (15715) - || 1989 UN1|| 28 oktober 1989 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| (15716) Narahara || 1989 WY1|| 29 november 1989 || A. Takahashi, K. Watanabe
|-
| (15717) - || 1990 BL1|| 21 januari 1990 || E. F. Helin
|-
| (15718) Imokawa || 1990 BB2|| 30 januari 1990 || M. Matsuyama, K. Watanabe
|-
| (15719) - || 1990 CF || 1 februari 1990 || A. Sugie
|-
| (15720) - || 1990 EN1|| 2 maart 1990 || E. W. Elst
|-
| (15721) - || 1990 OV || 19 juli 1990 || E. F. Helin
|-
| (15722) - || 1990 QV2|| 24 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (15723) Girraween || 1990 SA2|| 20 september 1990 || T. Seki
|-
| (15724) Zille || 1990 TW3|| 12 oktober 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (15725) - || 1990 TX4|| 9 oktober 1990 || R. H. McNaught
|-
| (15726) - || 1990 TG5|| 9 oktober 1990 || R. H. McNaught
|-
| (15727) Ianmorison || 1990 TO9|| 10 oktober 1990 || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| (15728) Karlmay || 1990 TG11|| 11 oktober 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (15729) Yumikoitahana || 1990 UB || 16 oktober 1990 || A. Takahashi, K. Watanabe
|-
| (15730) - || 1990 UA1|| 20 oktober 1990 || A. Sugie
|-
| (15731) - || 1990 UW2|| 16 oktober 1990 || Oak Ridge Observatory
|-
| (15732) Vitusbering || 1990 VZ5|| 15 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (15733) - || 1990 VB6|| 15 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (15734) - || 1990 WV1|| 18 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (15735) Andakerkhoven || 1990 WF2|| 18 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (15736) Hamanasu || 1990 XN || 8 december 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (15737) - || 1991 CL || 5 februari 1991 || M. Arai, H. Mori
|-
| (15738) - || 1991 DP || 21 februari 1991 || S. Inoda, T. Urata
|-
| (15739) Matsukuma || 1991 ER || 9 maart 1991 || T. Seki
|-
| (15740) Hyakumangoku || 1991 EG1|| 15 maart 1991 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (15741) - || 1991 GZ6|| 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (15742) Laurabassi || 1991 LB4|| 6 juni 1991 || E. W. Elst
|-
| (15743) - || 1991 ND7|| 12 juli 1991 || H. Debehogne
|-
| (15744) - || 1991 PU || 5 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (15745) Yuliya || 1991 PM5|| 3 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (15746) - || 1991 PN8|| 5 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (15747) - || 1991 RW23|| 11 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (15748) - || 1991 RG25|| 11 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (15749) - || 1991 VT1|| 5 november 1991 || A. Natori, T. Urata
|-
| (15750) - || 1991 VJ4|| 9 november 1991 || A. Sugie
|-
| (15751) - || 1991 VN4|| 10 november 1991 || S. Otomo
|-
| (15752) Eluard || 1992 BD2|| 30 januari 1992 || E. W. Elst
|-
| (15753) - || 1992 DD10|| 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (15754) - || 1992 EP || 7 maart 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (15755) - || 1992 ET5|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (15756) - || 1992 ET9|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (15757) - || 1992 EJ13|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (15758) - || 1992 FT1|| 30 maart 1992 || S. Otomo
|-
| (15759) - || 1992 GM4|| 4 april 1992 || E. W. Elst
|-
| (15760) - || 1992 QB1|| 30 augustus 1992 || D. C. Jewitt, J. X. Luu
|-
| (15761) Schumi || 1992 SM16|| 24 september 1992 || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| (15762) Rühmann || 1992 SR24|| 21 september 1992 || F. Börngen
|-
| (15763) Nagakubo || 1992 UO5|| 26 oktober 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (15764) - || 1992 UL8|| 31 oktober 1992 || Y. Kushida, O. Muramatsu
|-
| (15765) - || 1992 WU1|| 18 november 1992 || A. Sugie
|-
| (15766) Strahlenberg || 1993 BD13|| 22 januari 1993 || E. W. Elst
|-
| (15767) - || 1993 FN7|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (15768) - || 1993 FW11|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (15769) - || 1993 FP23|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (15770) - || 1993 FL29|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (15771) - || 1993 FS34|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (15772) - || 1993 FW34|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (15773) - || 1993 FO37|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (15774) - || 1993 FK38|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (15775) - || 1993 FA49|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (15776) - || 1993 KO || 20 mei 1993 || S. Otomo
|-
| (15777) - || 1993 LF || 14 juni 1993 || H. E. Holt
|-
| (15778) - || 1993 NH || 15 juli 1993 || E. F. Helin
|-
| (15779) Scottroberts || 1993 OA3|| 26 juli 1993 || C. S. Shoemaker, D. H. Levy
|-
| (15780) - || 1993 OO3|| 20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (15781) - || 1993 OJ7|| 20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (15782) - || 1993 ON8|| 20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (15783) Briancox || 1993 PZ2|| 14 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (15784) - || 1993 QZ || 20 augustus 1993 || E. F. Helin
|-
| (15785) de Villegas || 1993 QO3|| 18 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (15786) Hoshioka || 1993 RS || 15 september 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (15787) - || 1993 RY7|| 15 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (15788) - || 1993 SB || 16 september 1993 || I. P. Williams, A. Fitzsimmons, D. O'Ceallaigh
|-
| (15789) - || 1993 SC || 17 september 1993 || I. P. Williams, A. Fitzsimmons, D. O'Ceallaigh
|-
| (15790) Keizan || 1993 TC || 8 oktober 1993 || M. Mukai, M. Takeishi
|-
| (15791) Yoshiewatanabe || 1993 TM1|| 15 oktober 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (15792) - || 1993 TS15|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (15793) - || 1993 TG19|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (15794) - || 1993 TG31|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (15795) - || 1993 TY38|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (15796) - || 1993 TZ38|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (15797) - || 1993 UD3|| 22 oktober 1993 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| (15798) - || 1993 VZ4|| 14 november 1993 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| (15799) - || 1993 XN || 8 december 1993 || T. Kobayashi
|-
| (15800) - || 1993 XP || 8 december 1993 || T. Kobayashi|}

Planetoïdenlijsten